Пело́п (Пело́пс, ) — в древнегреческой мифологии сын Тантала и Эврианассы (или Дионы), или Гермеса и Калики, брат Ниобы, царь Пелопоннеса.

Детство 
Будучи мальчиком, Пелоп был предложен в пищу небожителям, собравшимся на пир у Тантала, но боги поняли обман и воскресили Пелопа, причём съеденная Деметрой, пребывавшей в рассеянности из-за пропавшей дочери Персефоны, часть плеча (лопатка; согласно Овидию, левого плеча) была заменена вставкой, сделанной Гефестом из слоновой кости. По версии, плечо съела Фетида. Либо его съели Арес и Деметра. Плечо приладила Клото (по Пиндару) либо Рея. С тех пор у всех потомков Пелопа ярко-белое пятно на правом плече.

После этого юный Пелоп рос на Олимпе в обществе богов. Отличаясь красотой, стал возлюбленным Посейдона. Посейдон подарил ему крылатую колесницу, которая могла мчаться по морю.

Когда Тантал был обвинён за своё преступление людьми и небожителями, Пелоп вынужден был покинуть небо. Вынужден был бежать с Сипила, когда Ил прогнал его.

Состязание с Эномаем 

Перед состязанием он посвятил Афродите в Темне изображение из ствола миртового дерева и принес жертвы Афине Кидонии. На конном состязании в Писе Пелоп, благодаря крылатым коням, которых дал ему Посейдон, и вероломству возницы царя Эномая, Миртила, вышел победителем и получил царский престол вместе с рукой дочери Эномая, Гипподамии.

Получив царский престол, Пелоп не выполнил своих щедрых обещаний Миртилу (который являлся сыном Гермеса). И когда тот попытался получить обещанное за своё вероломство, Пелоп сбросил Миртила в море (названное Миртойским) у мыса Герест. Над Пелопом и его родом нависло проклятие Миртила, долгое время преследовавшее его потомков. У Океана Гефест очистил Пелопа от скверны убийства Миртила.

Стал царем Писы, назвал страну Пелопоннес. Скипетр, который Гефест сделал для Зевса, Гермес передал Пелопу. Этот скипетр хранился в Херонее, его нашли на границе Херонеи и Панопеи, ему приносили жертвы. Копье, которым Пелоп убил Эномая, показывали в Микенах.

Спутники Пелопа в честь его победы справили праздник у храма Артемиды Кордаки. Сам Пелоп устроил блестящие состязания в честь Зевса Олимпийского. Первым воздвиг в Пелопоннесе храм Гермесу. Пелоп воздвиг погребальный холм всем женихам Гипподамии и каждый год приносил им умилостивительные жертвы.

Согласно изображению на ларце Кипсела, у коней Пелопа были крылья, и Пелоп держал Гипподамию. По рационалистическому истолкованию, просто корабль Пелопа назывался «Крылатые кони».

Правление 

У Пелопа от Гипподамии было множество детей: «Питфей, Атрей, Фиест и другие» (либо Гиппалким, Атрей и Фиест). Среди сыновей также назывались Диант, Киносур, Коринфий, Гиппас, Аргей, Элий, Хрисипп, Алкафой, Клеон, Копрей, Летрей, Трезен, по некоторым версиям, также Гиппалким, Сикион, Скирон, Эпидавр (в иных версиях приводятся альтернативные родословные). Дочери Астидамея, Никиппа, Лисидика. Лисидика родила Пелопу внука — Амфитриона, который стал отцом близнецов Алкида (Геракла) и Ификла.

Хрисипп (рождённый нимфой) был любимцем отца. Из зависти к нему и по наущениям Гипподамии, Атрей и Фиест убили брата и бросили его тело в колодец. Пелоп раскрыл преступление и изгнал виновных из отечества. Власть Пелопа распространилась позднее на Олимпию, Аркадию, Аргос и весь полуостров, получивший от него своё имя Пелопоннес.

Его тело было сожжено в Летрине.

По другой версии, Пелоп был похоронен на берегу Алфея. При его захоронении устроили большие погребальные игры, которые Геракл потом восстановил как Олимпийские игры.

Традиция 
Ему был отведен священный участок в Олимпии Гераклом, который принес ему жертву над ямой. Ежегодно ему приносят в жертву чёрного барана. Кости его хранились в медном ларце у храма Артемиды в Писе. Кости Пелопа были привезены под Трою, чтобы её можно было взять (точнее, плечевая кость Пелопа доставлена из Писы). Это плечо упоминает Плиний. По возвращении корабль, везший кость, погиб у Евбеи. Много лет спустя её выловил рыбак Дамармен из Эретрии и по велению дельфийского оракула отдал её элейцам. Колесница Пелопа стояла во Флиунте на крыше храма Анакторон. Трон Пелопа находился на вершине горы Сипила. Меч Пелопа показывали в Олимпии.

То, что Пелоп в Элиде почитался наряду с богами и что ему приносили в жертву черных баранов, позволяет предполагать, что Пелоп был местным хтоническим божеством, утратившим своё значение при создании общегреческого пантеона.

Сказания о нём и несчастьях его рода — излюбленные темы греческих трагиков.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 

 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Элиды
Гомоэротические мотивы в древнегреческой мифологии
Цари Фригии
ЛГБТ-персонажи в литературе